Pär Lindholm (né le  à Kusmark en Suède) est un joueur professionnel suédois de hockey sur glace. Il évolue au poste de centre.

Biographie

Carrière en club 

Le , il signe un contrat d'un an avec les Maple Leafs de Toronto de la Ligue nationale de hockey (LNH).

Le , il est échangé aux Jets de Winnipeg en retour de Nic Petan.

International 
Il prend part avec l'équipe nationale de Suède aux Jeux olympiques d'hiver de 2018 à Pyeongchang en Corée du Sud.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|-
| 2008-2009||Skellefteå AIK U20||J20 SuperElit||4||0||1||1||4||-||-||-||-||-
|-
| 2009-2010||Skellefteå AIK U20||J20 SuperElit||32||12||12||24||28||3||0||3||3||6
|-
| 2009-2010||Skellefteå AIK||Elitserien||2||0||0||0||0||1||0||0||0||2
|-
| 2010-2011||Skellefteå AIK U20||J20 SuperElit||1||1||0||1||2||5||1||3||4||6
|-
| 2010-2011||Skellefteå AIK||Elitserien||1||0||0||0||0||3||0||0||0||0
|-
| 2010-2011||IF Sundsvall Hockey||Allsvenskan||50||7||7||14||36||-||-||-||-||-
|-
| 2011-2012||IF Sundsvall Hockey||Allsvenskan||52||7||7||14||24||3||2||0||2||0
|-
| 2012-2013||Piteå HC||Division 1||26||7||13||20||18||17||4||12||16||8
|-
| 2013-2014||Karlskrona HK||Allsvenskan||52||13||29||42||42||6||1||3||4||2
|-
| 2014-2015||Skellefteå AIK||SHL||54||14||12||26||55||15||2||3||5||8
|-
| 2015-2016||Skellefteå AIK||SHL||52||6||9||15||26||16||3||1||4||8
|-
| 2016-2017||Skellefteå AIK||SHL||38||15||16||31||39||7||1||1||2||6
|-
| 2017-2018||Skellefteå AIK||SHL||49||18||29||47||28||16||6||5||11||16
|-
| 2018-2019 || Maple Leafs de Toronto || LNH ||61||1||11||12||18 ||- || -|| -||- ||- 
|-
| 2018-2019 || Jets de Winnipeg || LNH || 4 || 0 || 1 || 1 || 0 || 2 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2019-2020 || Bruins de Boston || LNH ||40 || 3 || 3 || 6 || 4 || 6 || 0 || 0 || 0 || 2
|-
| 2020-2021 || Bruins de Boston || LNH || 1 || 0 || 0 ||	0 || 0 || - || -|| -||- ||- 
|-
| 2020-2021||Skellefteå AIK||SHL|| 11 || 3 || 6 || 9 || 6 || 12 || 2 || 4 || 6 || 8
|-
| 2021-2022 || Ak Bars Kazan || KHL || 29 || 7 || 12 ||	19 || 10 ||- || -|| -||- ||-

Au niveau international 

|-
| 2018 || align=left| || align=left|Jeux olympiques ||4 ||1 ||0 ||1 ||6 || align=left| place 
|-
| 2021 || align=left| || align=left|Championnat du monde || 7 || 0 || 0 || 0 || 4 || align=left| place

Références 

Naissance en octobre 1991
Naissance dans le comté de Västerbotten
Joueur international suédois de hockey sur glace
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du Skellefteå AIK
Joueur du IF Sundsvall Hockey
Joueur du Karlskrona HK
Joueur du Piteå HC
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2018
Joueur des Maple Leafs de Toronto
Joueur de la Ligue nationale de hockey non repêché
Joueur des Jets de Winnipeg
Joueur des Bruins de Boston
Joueur de l'Ak Bars Kazan